Nansenia, nome comune del pesce osseo Nansenia oblita
 Nansenia, genere di pesci ossei della famiglia Microstomatidae
 Nansenia – asteroide